Naboj je lahko:
 naboj (orožje)
 

pojem iz elektotehnike in fizike 
 električni naboj
 Faradayev naboj